Die Rathausbrücke ist eine Brücke, die sich geographisch in unmittelbarer Nähe des Rathauses befindet.

 Rathausbrücke (Berlin)
 Rathausbrücke (Zürich)
Siehe auch:
 Rathaussteg